Coyul kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Coyul, Mesones Hidalgo, ort, 
 Coyul, Coicoyán de las Flores, ort, 
 Coyul, Guerrero, ort, San Luis Acatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar